Het ATP-toernooi van Barcelona 1994 (met de officiële naam Trofeo Conde de Godó 1994) werd gespeeld van 4 tot en met 10 april 1994. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1 

| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Olivier Delaître
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=1
| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Jim Courier
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Àlex Corretja
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=6
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Marcelo Filippini
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=61
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Nicklas Kulti
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-seed05=
| RD2-team05= Jordi Arrese
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Younes El Aynaoui
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07=
| RD2-team07=

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona